Corypsylla är ett släkte av loppor. Corypsylla ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullvadsloppor
Corypsylla